Серо де Леон има више значења:

 Серо де Леон (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо де Леон, Мундо Раро (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо де Леон (Виља Алдама), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику